(1894-1981), écrivain et poète anglais 
  (1885-1965), joueur de football australien 
  (1887-1944), footballeur anglais 
  (né en 1950), historien